Літерно-цифрове позначення N1, N 1, 1N або N-1 має такі значення:

Інформаційні технології 
 Nokia N1 — компактний планшетний комп'ютер, випущений Nokia після продажу мобільного бізнесу компанії Microsoft.
 Nexus One — комунікатор виробництва HTC і розповсюджуваний інтернет-гігантом Google.
 Oppo N1 — смартфон компанії Oppo Electronics на платформі Android.

Озброєння та військова техніка 
 Caproni Campini N.1 — експериментальний італійський літак.
 HMS M1 — британський підводний човен часів Першої світової війни.
 AEG N.I — німецький нічний бомбардувальник-біплан часів Першої світової війни.
 USS N-1 (SS-53) — американський підводний човен однойменного типу 1910—1930-х років.

Телебачення та радіомовлення 
 N1 (телеканал) — сербсьский міжнародний телевізійний канал.
 Hit Radio N1 — німецький радіоканал у Нюрнберзі.

Техніка 
 PRR N1 — американський паровий локомотив.
 N1 (ракета) — японська ракета на основі американської ракети-носія Дельта.
 N1 (дирижабль) — напівжорсткий дирижабль, побудований у 1925–1926 роках в Італії, на якому стався перший транарктичний переліт з Шпіцбергену на Аляску через Північний полюс (командир корабля — Умберто Нобіле).

Транспорт та транспортні шляхи 
 Автошлях N1 (Бельгія) — автомобільний шлях національного значення на території Бельгії, що проходить по маршруту: Брюссель-Антверпен-Вуствезель.
 Автошлях N1 (ПАР) — автомобільний шлях національного значення на території Південно-Африканської Республіки, що проходить по маршруту: Кейптаун — Байтбрідж (прикордонний пост у Зімбабве, стає A4/A6); через Лейнгсбург, Бофорт-Вест, Колсберг, Блумфонтейн, Вінбург, Крунстад, Йоганнесбург, Преторія, Полокване і Мусіна.

Інші значення

Див. також 
 N3
 N
 Н-1
 Комплекс Н1-Л3